Список видів роду гіркий корінь:

Список, який містить 433 визнаних види роду гіркий корінь (Saussurea), складений на основі даних сайту «The Plant List».

Визнані види

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Saussurea на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Saussurea на сайті «International Plant Names Index» 
 Saussurea на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Saussurea на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Saussurea на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Гіркий корінь
Гіркий корінь